Horvátország
Zdihovo falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Zdihovo falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Zdihovo falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban